Дени́с Васи́льевич О́сипов (род. 20 июня 1974, Рязань) — российский , доктор физико-математических наук (2013), профессор РАН (2018).

Биография 
Окончил Школу Колмогорова (1989—1991) с серебряной медалью, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет (1996) и аспирантуру механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова (1999).
С 1999 г. работает в отделе алгебры Математического института им. В. А. Стеклова  РАН, в настоящее время — ведущий научный сотрудник.

Кандидат физико-математических наук (2000, специальность ВАК: 01.01.06 «математическая логика, алгебра и теория чисел»). Диссертация: Д. В. Осипов, Локальные поля и когерентные пучки на алгебраических кривых и поверхностях, Дис. ... кандидата физико-математических наук, Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Москва, 1999, 98 с.

Доктор физико-математических наук (2013, специальность ВАК: 01.01.06 «математическая логика, алгебра и теория чисел»). Диссертация: Д. В. Осипов, Категорные методы в теории высших аделей и их применение, Дисс. … докт. физ.-матем. наук, Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, Москва, 2013 , 195 с.

Основные темы научных работ: алгебраическая и арифметическая геометрия, алгебраическая теория чисел, многомерные адели и многомерные локальные поля, 2-категории и их приложения к многомерным аделям и арифметике, интегрируемые системы. Полный список публикаций представлен  на сайте МИАН.

Является также научным сотрудником международной лаборатории зеркальной симметрии и автоморфных форм НИУ ВШЭ и профессором МИСиС. Преподает в НОЦ МИАН и на мехмате МГУ. Профессор РАН (24.04.2018).

Награды: 2008 — Первая премия конкурса молодых математиков им. Л. Эйлера, присуждённая фондом Эйлера и Санкт-Петербургским математическим обществом, в номинации «молодые учёные».

Источники 
 http://www.mathnet.ru/person/8521
 Фото Осипов Денис Васильевич

Сотрудники МИАН
Преподаватели МИСиСа
Профессора РАН
Научные сотрудники ВШЭ